Волчихово — название населённых пунктов.

Россия 
 Волчихово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Волчихово — деревня в Удомельском районе Тверской области.